Uson ou USON peut faire référence à :

Uson (Philippines)
USON Nevers rugby